L’ethnotype est une classification morale et physique des individus fondée sur le préjugé. Il est un stéréotype appliqué à un groupe humain constitutif d'une ethnie ou jugé en constituer une. Il peut être utilisé à des fins valorisantes ou discriminantes.

Références
 .
 .

 
Méthode d'analyse
Biais cognitif
Concept de psychologie sociale